Héliogabale (tragédie lyrique) est une tragédie lyrique en trois actes de Déodat de Séverac crée en 1910 sur un livret d'Émile Sicard
Élagabal ou Héliogabale est le surnom porté par l'empereur romain Varius Avitus Bassianus.
Élagabal est une divinité solaire d'Émèse, dans l'ancienne Syrie.
Sol Invictus Élagabal est un avatar romanisé de la divinité syrienne.
Héliogabale (film) est un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1911.
Heliogabale est un groupe de rock indépendant français créé en 1992 emmené par Sasha Andres.